Nicolás Otamendi, teljes nevén Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi (Buenos Aires, Argentína, 1988. február 12. –) világbajnok argentin válogatott labdarúgó középhátvéd, a Benfica játékosa.

Pályafutása

Vélez Sársfield 
Otamendi a Vélez Sársfieldban 2008. május 10-én debütált, ezzel a csapattal a legnagyobb sikere az argentin bajnoki cím elhódítása volt.

Porto 
2010. augusztus 23-án az FC Porto 4 millió euró ellenében leszerződtette Otamendit a Vélez Sársfield-től, aki 5 évre írt alá a klubbal. Az első portugáliai mérkőzésén gólt szerzett és a Porto 2–0 arányban legyőzte az SC Olhanense-t. Egy bajnoki mérkőzésen az SC Braga-nak 2 gólt is szerzett, egyet jobb, egyet bal lábbal. A Porto-val megnyerte a portugál bajnokságot, a portugál kupát és az Európa-ligát is.

Valencia  
A spanyol Valencia CF 2014-ben leigazolta 12 millió euróért és Otamendi 5 éves szerződést kötött a "denevérekkel", akik rögtön kölcsönadták a brazil Atlético Mineiro-nak.

2014. augusztus 23-án debütált a La Ligában a Sevilla elleni 1–1-es mérkőzésen. Október 4-én gólt szerzett a 3–1-es otthoni győzelem során az Atlético Madrid ellen.

2015. január 4-én kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy csapata 2–1-re legyőzte a Real Madrid gárdáját. Kiváló teljesítményének köszönhetően az év végén bekerült a La Liga év csapatába.

Manchester City 
2015. augusztus 30-án aláírt az angol Manchester City FC-hez 5 évre 28,5 millió euró ellenében. Szeptember 15-én mutatkozott be új csapatában a 75. perben Vicent Kompany cseréjeként az olasz Juventus elleni Bajnokok Ligája meccsen, melyen 2–1-re kikaptak. A Premier League-ben 4 nappal később debütált a West Ham United elleni 2–1-re elvesztett meccsen. 

2015. október 31-én gólt szerzett a Norwich City elleni 2–1-re megnyert bajnokin. 2016. február 28-án a teljes 120 percet végigjátszotta az angol ligakupa fináléjában a Liverpool ellen.

Benfica 
2020. szeptember 29-én a portugál Benfica játékosa lett 15 millió euró ellenében.

A válogatottban 
Az argentin válogatottba 2009-ben Diego Maradona hívta be. A válogatottban első meccsén Panama ellen játszott, május 20-án, amit Argentína 3–1-re megnyert. Később Világbajnoki selejtezőn játszott Ecuador, Kolumbia, Brazília és Uruguay ellen. A világbajnokságon ott volt a 23 fős argentin keretben. A Görögország elleni utolsó csoportmeccs végin Maradona azt mondta, hogy Otamendi volt a legjobb. Ezután Mexikó és Németország ellen is kezdő volt, Mexikót még megverték, de a németek ellen Otamendi se tudott tenni, mert a német válogatott olyan nagyszerűen focizott. A vb után Otamendi kijelentette, hogy ő bármikor kész játszani az argentin válogatottban.

Statisztikái

Klubokban
2020. március 8-án frissítve.

A válogatottban
2019. november 18-án frissítve.

Sikerei, díjai

Klubokban 
Vélez Sarsfield
 Argentin bajnok: 2009 Clausura
Porto
 Portugál bajnok: 2010–11, 2011–12, 2012–13
 Portugál kupa: 2010–11
 Portugál szuperkupa: 2011, 2012, 2013
 Európa-liga: 2010–11
 Portugál ligakupa döntős: 2012–13
Manchester City
 Angol bajnok: 2017–18, 2018–19
 Angol kupa: 2018–19
 Angol ligakupa: 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20
 Angol szuperkupa: 2018, 2019

A válogatottban 
Argentína
 Világbajnokság: 2022
 Copa América: 2021

Jegyzetek

Források 

Argentin labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1988-ban született személyek
Európa-liga-győztes labdarúgók
Élő személyek
A Manchester City labdarúgói
A Valencia labdarúgói
A Porto labdarúgói
A Vélez Sarsfield labdarúgói
Az Atlético Mineiro labdarúgói
A Benfica labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Primeira Liga labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Világbajnok labdarúgók
Copa América-győztes labdarúgók
Buenos Aires-iek
A 2021-es Copa América labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói